Сан Агустин Тлакотепек има више значења:

 Општина Сан Агустин Тлакотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин Тлакотепек (Сан Агустин Тлакотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику